Chitrakar (von Sanskrit carana citra, „wandernde Bildererzähler“) steht für:
 eine Kaste der Newar im Kathmandutal in Nepal
 Patua, eine Gemeinschaft von Bildrollenmalern im indischen Bundesstaat Westbengalen